Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov che hanno battuto in finale Byron Black e Andrej Ol'chovskij 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Byron Black /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (campioni)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti di finale)
 Gary Muller /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1995